Clarence John "Taffy" Abel, ameriški hokejist, * 28. maj 1900, Sault Ste. Marie, Michigan, ZDA, † 1. avgust 1964, Sault Ste. Marie.

Igral je na položaju branilca za NHL moštvi New York Rangers in Chicago Black Hawks. Bil je sprejet v Ameriški hokejski hram slavnih.

Kariera
Abel je v ligi NHL preživel 8 let, tri v dresu moštva New York Rangers in pet v dresu moštva Chicago Black Hawks. Z Rangersi je v sezoni 1927/28 osvojil Stanleyjev pokal, še enega pa je osvojil leta 1934 z Black Hawksi. Sezona 1933/34 je bila tudi njegova zadnja v NHL. Preden je prišel v ligo NHL, je zaigral tudi za ameriško reprezentanco na Zimskih olimpijskih igrah 1924 in tam osvojil srebrno medaljo. 

Clarence Abel je umrl 1. avgusta 1964 v svojem domu v Sault Ste. Marie. Umrl je v starosti 64 let. Devet let kasneje so ga posthumno sprejeli v Ameriški hokejski hram slavnih. 

Hokejska dvorana na zvezni univerzi Lake Superior State University se po njem imenuje Taffy Abel Arena.

Pregled kariere

|-
| Michigan Soo Nationals
| NMHL
| 18/19
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Michigan Soo Wildcats
| NMHL
| 19/20
|
| 8
| 3
| 1
| 4
|
| 26
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
 |-
| Michigan Soo Wildcats
| NMHL
| 20/21
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Michigan Soo Wildcats
| NMHL
| 21/22
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| St. Paul Athletic Club
| USAHA
| 22/23
|
| 18
| 3
| 0
| 3
|
| 
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 
|-
| St. Paul Athletic Club
| USAHA
| 23/24
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| 
| 
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 24
|
| 5
| 15
| 0
| '''15
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| St. Paul Athletic Club
| USAHA
| 24/25
|
| 39
| 8
| 0
| 8
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Minneapolis Millers
| CHL
| 25/26
|
| 35
| 12
| 9
| 21
|
| 56
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 
| 6
|-
| New York Rangers
| NHL
| 26/27
|
| 44
| 8
| 4
| 12
|
| 78
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 
| 8
|-
| New York Rangers
| NHL
| 27/28
|
| 23
| 0
| 1
| 1
|
| 28
|
| 9
| 1
| 0
| 1
| 
| 14
|-
| New York Rangers
| NHL
| 28/29
|
| 44
| 3
| 1
| 4
|
| 41
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 
| 8
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 29/30
|
| 38
| 3
| 3
| 6
|
| 42
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 10
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 30/31
|
| 43
| 0
| 1
| 1
|
| 45
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| 
| 8
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 31/32
|
| 48
| 3
| 3
| 6
|
| 34
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 32/33
|
| 47
| 0
| 4
| 4
|
| 63
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 33/34
|
| 46
| 2
| 1
| 3
|
| 28
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| 
| 8
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 441
| bgcolor="#7FFF00" | 61
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | 89
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 390
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 64
|}

Viri in opombe

Zunanje povezave

Ameriški hokejski branilci
Ameriški hokejski reprezentanti
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1924
Olimpijski tekmovalci za ZDA
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za ZDA
Sprejeti v Ameriški hokejski hram slavnih
Hokejisti Michigan Soo Nationals
Hokejisti Michigan Soo Wildcats
Hokejisti St. Paul Athletic Club
Hokejisti Minneapolis Millers (AHA)
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Chicago Blackhawks